Raj-Oleksandriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Raj-Oleksandriwka (Sjewjerodonezk), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk
 Raj-Oleksandriwka (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk